Большая Чурга — река в Вельском районе Архангельской области России, левый приток Ваги.

Длина — 121 км, площадь водосборного бассейна — 567 км².

Течение 
Река берёт начало из осушаемых болот в 2,5 км на северо-восток от д. Семёновская Вельского района. На всём протяжении течёт на север-северо-восток, сильно петляя, характерно образование омутов. В среднем течении принимает в себя основные притоки — Тамушку, Солож, Братинский — и самый крупный приток — Пакшеньгу. Ширина реки в среднем течении составляет 12 метров, глубина — 1—1,5 метра. Берега в основном глинистые или песчаные, поросшие хвойным и лиственным лесом. Заселена в основном в нижнем течении, ниже д. Есиповская.

Данные водного реестра 
 Бассейновый округ — Двинско-Печорский
 Речной бассейн — Северная Двина
 Речной подбассейн — Северная Двина ниже места слияния Вычегды и Малой Северной Двины
 Водохозяйственный участок — Вага

Примечания

Карты 
 
 

Притоки Ваги
Реки Вельского района